Capellini von Wickenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Anselm Capellini von Wickenburg (1750–1813), deutscher Offizier und Diplomat
 Johann Franz Capellini von Wickenburg (genannt Stechinelli; 1677–1752), deutscher Beamter und Historiker

Aus demselben Adelsgeschlecht, aber mit abweichenden Namen, stammt:
 Matthias Constantin Capello von Wickenburg (1797–1880), Sohn von Anton Anselm Capellini, österreichischer Politiker und Gouverneur der Steiermark